Тала, тала — народная песня татар и башкир, кыска-кюй. В песне девушка пересекает Агидель на лодке гребя веслами чтобы узнать суждено ли быть ей с любимым на основании поверья, согласно которому всплывший предмет/или наличие отмели посреди реки благоприятный знак. Как и ряд других башкирских песен, песня содержит географический аспект — отсылку к реке Агидели, что говорит о ее возникновении в Башкортостане. В репертуаре Ильнура Юламанова, Альберта Асадуллина, ДДТ, Надежды Бабкиной, Зухры Шарифуллиной, Зилии Бахтиевой, и других.

Текст

Примечания 

Башкирская народная песня
Татарская народная песня